Sean Maguire est le nom de plusieurs personnes :
Sean Maguire, né en 1976, un acteur anglais ;
Sean Maguire, né en 1994, un footballeur irlandais.